P122 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 122, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament